

Geografia 
 Ny-Ålesund – insediamento sull'isola di Spitzbergen (Norvegia)
 Ny - Comune belga di Hotton

Sigle 
 New York – stato degli Stati Uniti
 New York – città degli Stati Uniti

Codici 
 NY – codice vettore IATA di Air Iceland
 ny – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua chichewa
 NY – codice ISO 3166-2:HU di Nyíregyháza (Ungheria)
 NY – codice ISO 3166-2:US dello stato di New York (Stati Uniti)

Altro 
 NY – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)